Рекопа Південної Америки 2021 — 29-й розіграш турніру. Матчі відбулися 8 та 15 квітня 2021 року між володарем Кубка Лібертадорес 2020 клубом Палмейрас та володарем Південноамериканського кубка 2020 клубом Дефенса і Хустісія.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Рекопа Південної Америки на soccerway 

2021
2021 у футболі
2021 у південноамериканському спорті